Lazi je ime več naselij:
 Dolenji Lazi
 Gorenji Lazi
 Lazi Krapinski (Hrvaška)
 Lazi Turopoljski (Hrvaška)
 Lazi, Čabar (Hrvaška)
 Lazi, Črna gora
 Novi Lazi in Stari Lazi (Hrvaška)
 Podslemeni Lazi (Hrvaška)
 Trški Lazi (Hrvaška)
 glej tudi Laz